Live! – pierwszy koncertowy, podwójny album angielskiego zespołu Status Quo.

Lista utworów

Płyta 1

Płyta 2

Skład 
 Francis Rossi – śpiew, gitara prowadząca
 Rick Parfitt – śpiew, gitara rytmiczna
 Alan Lancaster – gitara basowa, śpiew
 Andy Bown – keyboard
 John Coghlan – perkusja

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1977
Albumy Status Quo
Albumy koncertowe